Najdek bezeichnet

mehrere Orte
 Najdek, Ortsteil von Hamry nad Sázavou, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Najdek, Ortsteil von Lodhéřov, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien

einen Familiennamen
 Paweł Najdek (* 1973), polnischer Gewichtheber